Иван Михайлович Соколов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1903 году. Член КПСС.

С 1920 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1920—1946 гг. — комсомольский, хозяйственный и партийный деятель в городе Москве, первый секретарь Ростокинского райкома ВКП(б) города Москвы, секретарь Московского городского комитета ВКП(б), секретарь исполкома Московского городского Совета депутатов трудящихся, первый секретарь Калининского райкома ВКП(б) / КПСС города Москвы.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 2-го созыва.

Делегат XVIII, XIX и XX съезда КПСС.

Умер после 1957 года.

Ссылки 
 Соколов
 Соколов
 Соколов
 Соколов

Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС